La Granja (dt. das Landgut) ist 

a) der Name mehrerer Orte im spanischsprachigen Raum:

 La Granja (Cáceres) in der Provinz Cáceres, Spanien.
 La Granja de la Costera in der Provinz Valencia, Spanien.
 La Granja d’Escarp in der Provinz Lleida, Spanien.
 La Granja de San Ildefonso ist ein Ort bei San Ildefonso in der Provinz Segovia, Spanien.
 La Granja (Mallorca), ein Landgut auf Mallorca, Spanien.
 La Granja (Chile), eine Munizipalität im Großraum Santiago de Chile. 
 La Granja (Argentinien) im Großraum Córdoba des Departamento Colón

b) der Name einer französischen Gemeinde auf Okzitanisch:
 Lagrange (Landes) in der Region Nouvelle-Aquitaine

c) der Name nichtgeographischer Gegenstände:

 La Granja (TV-Serie), Fernsehserie im katalanischen Fernsehsender (TV3): La Granja (1989–1992) 
 La Granja (Band), Rockband aus Mallorca

Siehe auch:
 Granja